

Ла-Гранд — місто, штат Орегон
 Ла-Гранд — переписна місцевість, штат Вашингтон